Let's Go est un album de Rancid ;
  est une chanson de The Cars ; 
 Let's Go est un film réalisé avec Harold Lloyd (1918) ;
 Let's Go est un film réalisé par William K. Howard (1923) ;
 Let's Go est une série télévisée philippine ;
 Let's Go est une chanson du groupe american The Ramones présente sur l'album End of the Century ;
 Let's Go est une collection de guides touristiques ;
 Let's Go est une chanson de Calvin Harris avec Ne-Yo.